Rosita (Vlaams tijdschrift)
 Rosita (Nederlands tijdschrift)

Zie ook 
 Rosita (doorverwijspagina)